Crókinas de Larissa o Crókinas de Tesalia o Kroukinas (Griego antiguo: Κροκίνας, siglo IV/V a. C.) fue un antiguo atleta olímpico griego originario de Larissa, que se coronó ganador de la carrera del estadio durante los 94 juegos  (404 a. C.), y en la carrera del canal en los 96 Juegos Olímpicos de la antigüedad (396 a.C.. ).

Referencias 

Juegos Olímpicos